

Patronyme 

 Aimeric de Péguilhan (vers 1175 - vers 1225 ou 1228), troubadour ;
 Charles Péguilhan (1903-1926), boxeur français.

Toponyme 
 Péguilhan est une commune en France.

Homonymie de patronyme
Patronyme français